KHL steht für:

 Koninklijke Hollandsche Lloyd, niederländische Reederei
 Kontinentale Hockey-Liga, höchste Spielklasse im Eishockey Russlands
 Kirchliche Hochschule Leipzig, siehe Theologisches Seminar Leipzig#Die Kirchliche Hochschule Leipzig 1990–1992
 Flughafen Khulna (IATA-Code), Khulna in Bangladesch
 Kingston upon Hull (ISO 3166-2:GB-Code), britischer Verwaltungsbezirkscode

khl steht für:
 Lusi (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen

KHL